

Geografia 
 Regno Unito
 Sherwood – distretto di Nottingham
 Foresta di Sherwood – foresta del Nottinghamshire
 Stati Uniti d'America
 Sherwood – città della Contea di Pulaski, Arkansas
 Sherwood – città della Contea di Renville, Dakota del Nord
 Sherwood – villaggio della Contea di Branch, Michigan
 Sherwood – township della Contea di Branch, Michigan
 Sherwood – census-designated place della Contea di Hamilton, Ohio
 Sherwood – villaggio della Contea di Defiance, Ohio 
Sherwood – città della Contea di Washington, Oregon 
 Sherwood – villaggio della Contea di Calumet, Wisconsin
 Sherwood – città della Contea di Clark, Wisconsin

Musica 
 Sherwood – gruppo musicale indie rock statunitense
 Sherwood – EP degli Sherwood del 2004
 Radio Sherwood –  emittente radiofonica italiana fondata nel 1976

Persone 
 Adrian Sherwood – produttore discografico britannico
 Billy Sherwood – cantante statunitense
 Charles D. Sherwood – politico statunitense
 Levi Sherwood – motociclista neozelandese
 Madeleine Sherwood – attrice canadese
 Tim Sherwood – ex calciatore inglese